Pont National steht für Brücken in Frankreich:
 Pont National (Brest)
 Pont National (Paris)